

Astronomia
3955 Bruckner, asteroide della fascia principale.

Personaggi immaginari
Benjamin Bruckner, meglio conosciuto come Ben Bruckner, personaggio immaginario della serie televisiva statunitense "Queer as folk".
Hendrik Bruckner, personaggio immaginario della soap opera "Tempesta d'amore".
Marie Sonnbichler Bruckner, personaggio immaginario della soap opera "Tempesta d'amore".
I Bruckner, altri personaggi della soap opera "Tempesta d'amore".

Persone
Agnes Bruckner (Hollywood, 16 agosto 1985), attrice statunitense.
Alajos Bruckner (Budapest, 8 luglio 1889 – Budapest, 22 dicembre 1946), nuotatore ungherese.
Amy Bruckner o Amelia Ellen Bruckner (Conifer , Colorado, 28 marzo 1991), attrice statunitense.
Anton Bruckner (Ansfelden, 4 settembre 1824 – Vienna, 11 ottobre 1896), compositore austriaco.
Ferdinand Bruckner, pseudonimo di Theodor Tagger (Sofia, 26 agosto 1891 – Berlino, 5 dicembre 1958), drammaturgo e regista teatrale austriaco.
Karl Bruckner (Vienna, 9 gennaio 1906 – Vienna, 25 ottobre 1982), scrittore austriaco.
Pascal Bruckner (Parigi, 15 dicembre 1948), scrittore francese.
Eduard Bruckner (Jena, 29 luglio 1862 – Vienna, 19 maggio 1927), scienziato tedesco.

Pagine correlate
 Brückner